Tschibissow () ist ein russischer männlicher Familienname.

Namensträger 
 Alexander Konstantinowitsch Tschibissow (* 1937), russischer Chemiker mit dem Schwerpunkt Physikalische Chemie 
 Andrei Alexandrowitsch Tschibissow (* 1993), russischer Eishockeyspieler 
 Konstantin Wladimirowitsch Tschibissow (1897–1988), sowjetischer Physikochemiker, Vater von Alexander Konstantinowitsch Tschibissow
 Nikandr Jewlampijewitsch Tschibissow (1892–1959), sowjetisch-russischer Generaloberst 

Familienname
Russischer Personenname